La Guerre des sorciers () est un roman d'Elaine Cunningham, basé sur le monde imaginaire des Royaumes oubliés, paru chez  en 2003 en format de poche.

Résumé 
Les armées étrangères ont été vaincues. En attendant de l'aide dans le domaine des Fées Noires, Tizgone expérimente le pouvoir qui fait d'elle une anomalie en Halruaa. Matteo, avec l'aide d'un roi aussi secret que mystérieux, doit se démener avec les affaires d'un royaume qui s'agite après des dizaines d'années de placidité : pourquoi Andris s'est étrangement fait prisonnier et qui est derrière les puissants sorts lâchés durant les batailles, entre autres choses. Alors que la société Halruaa est en plein trouble, Kiva, qui s'était fait oublier, revient pour finir son plan avec de quoi faire trembler le royaume jusque dans ses fondements. Tout est réuni pour qu'éclate une guerre civile, une guerre des sorciers pour le Cœur d'Halruaa.

Roman de fantasy américain
Roman sur les Royaumes oubliés